Златни гран при Шангаја 2018. је други од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018. Одржан је 12. маја 2018. на стадиону Шангај у Шангају.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC +8.

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 20:53.

Ветар -0,5 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 19:35.

800 м 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 20:04.

1.500 м 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 19:53.

110 м препоне 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 20:25.

Ветар: +0,2 м/с

Скок мотком 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 18:39.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 19:43.

Жене

200 м 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 20:14.

Ветар -0,4 м/с

100 м препоне 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 19:46.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 19:04

Скок увис 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 18:15.

Троскок 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 18:14.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 18:17.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 12. маја 2018. године у 19:40.

Остали резултати

Мушкарци

5.000 м

Жене

3.000 м препреке

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења — сајт ИААФ
 Освојени бодови после 2. митинга

Златни гран при Шангаја
ИААФ Дијамантска лига 2018.